Dynamic-link library, en bibliotheek voor applicaties
DLL (bedrijf), voorheen De Lage Landen, een financiële instelling